Dunfermline peut désigner : 

 Dunfermline, une ville située dans la council area et la région de lieutenance du Fife en Écosse ;
 Dunfermline, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 , une circonscription du Parlement écossais au Royaume-Uni ;
  une race de chevaux ;
 Dunfermline, un village du comté de Fulton dans l'Illinois aux États-Unis.